

Persone 
Corrado Passera – ex banchiere e politico italiano
Marco Passera – cestista italiano
Marisa Passera (La Giada) – conduttrice radio e TV italiana

Altro 
Passera – uccello selvatico tra i più diffusi in Europa
 Passera d'Italia
 Passera europea o passera oltremontana
 Passera del Mar Morto
 Passera sarda o passera spagnola
 Passera scopaiola
Passera di mare – specie di pesce
Piazza della Passera – piazza di Firenze

Altri progetti